Косы́гин (Косыгина) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от Косыга — человек, страдающий косоглазием.

Косыгин 
 Косыгин, Александр Иванович (1883—1940) — советский геолог-нефтяник.
 Косыгин, Алексей Николаевич (1904—1980) — советский государственный и партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда.
 Косыгин, Владимир Владимирович (более известен как Коянто; 1933—2012) — корякский писатель и общественный деятель.
 Косыгин, Руслан Анатольевич — генерал-майор Вооружённых сил Республики Беларусь.
 Косыгин, Юрий Александрович (1911—1994) — советский, российский геолог-тектонист, Герой Социалистического Труда.

Косыгина 
 Косыгина, Евгения Борисовна (род. 1995) — российская фигуристка.

Двойная фамилия
 Гвишиани-Косыгина, Людмила Алексеевна (1928—1990) — директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

См. также 
 
 Косыгинская
 Косыгинская реформа
 Проспект Косыгина

Примечания